Kirill Alekseïevitch Liamine - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Moscou en Union des républiques socialistes soviétiques) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2003, il débute avec le HK CSKA Moscou dans la Superliga. Il est choisi en 2004 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Sénateurs d'Ottawa en , en .

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2004. Il fait sa première apparition en senior le  avec l'équipe de Russie B contre la France au cours d'une manche de l'Euro Ice Hockey Challenge.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 ||HK CSKA Moscou 2 ||Pervaïa Liga ||13 ||1 ||2 ||3 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || HK CSKA Moscou || Superliga ||30 ||0 ||3 ||3 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2005-2006 || HK CSKA Moscou || Superliga ||25 ||0 ||1 ||1 ||28 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2006-2007 || HK CSKA Moscou || Superliga ||48 ||1 ||6 ||7 ||46 ||12 ||1 ||0 ||1 ||8
|- 
|2007-2008 || Atlant Mytichtchi || Superliga ||40 ||1 ||4 ||5 ||77 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 || HK Spartak Moscou || KHL ||54 ||2 ||6 ||8 ||82 ||6 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
|2009-2010 || HK Spartak Moscou|| KHL ||48 ||3 ||9 ||12 ||52 ||9 ||0 || 1||1 ||8
|-
|2010-2011 || Severstal Tcherepovets|| KHL || 49|| 3|| 9|| 12|| 66|| 6|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
|2011-2012 || Avangard Omsk|| KHL || 49|| 1|| 4|| 5|| 53|| 19|| 0|| 5|| 5|| 12
|-
| 2012-2013|| Avangard Omsk || KHL || 37|| 1|| 3|| 4|| 32|| 12|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2013-2014|| Avangard Omsk || KHL || 52|| 3|| 11|| 14|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Avangard Omsk || KHL || 57|| 2|| 8|| 10|| 28|| 12|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2015-2016|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL||56 ||5 ||8 ||13 ||30 ||2 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2016-2017 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 44 || 2 || 12 || 14 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 48 || 1|| 10|| 11|| 20|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2018-2019 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 43|| 2|| 5|| 7|| 26|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6
|- 
| 2019-2020 || HK Dinamo Moscou || KHL ||54 ||2 ||6 ||8 ||28 ||6 ||1 ||0 ||1 ||4
|- 
| 2020-2021 || HK Spartak Moscou || KHL || 2|| 0|| 0|| 0||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2020-2021 || HK Dinamo Moscou || KHL ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- || -
|- 
| 2020-2021 || KH GKS Katowice || PHL || 8 || 1 || 0 || 1 || 0 || 11 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2021-2022 || HK Vitiaz || KHL || || || || || ||

Internationales 

|-
|2004 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior -18 ans || 6 || 1 || 0 || 1 || 20 ||align="left"| Médaille d'or
|- 
|2006 ||align="left"| Russie ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 0 || 0 || 0 || 6 ||align="left"| Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en janvier 1986
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur de l'Avangard Omsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK Vitiaz